Edmaier steht für
 Edmaier (Kastl), Ortsteil der Gemeinde Kastl, Landkreis Altötting, Bayern
 Edmaier (Stubenberg), Ortsteil der Gemeinde Stubenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Edmaier ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Edmaier (* 1957), süddeutscher Geologe, Fotograf und Sachbuch-Autor mit Wohnsitz in Ampfing
 Christine Edmaier (* 1961), deutsche Architektin
 Holger Edmaier (* 1972), deutscher Komponist